Sebastian Pollinger ist der Name folgender Personen:
* Sebastian Pollinger (Bischof) († 1590), deutscher Weihbischof und Universitätsrektor
 Sebastian Pollinger (Jurist) (1903–1986), deutscher Oberfinanzpräsident

Siehe auch:
 Pollinger